Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – dawna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu historii, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Funkcjonowała w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogli brać udział uczniowie gimnazjum. Przewodniczącą Komitetu Głównego była dr hab. Małgorzata Machałek, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Olimpiada była finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert. Patronem medialnym zawodów był miesięcznik „Mówią Wieki”.

Cele 
Głównym celem olimpiady było rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:
 identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią i stymulowanie ich rozwoju,
 wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym,
 doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej,
 weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej,
 stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z zakresu historii regionu,
 wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.

Etapy 
Zawody były trójstopniowe i składały się z następujących etapów:
 I etap – eliminacje szkolne (międzyszkolne),
 II etap – eliminacje okręgowe,
 III etap – eliminacje centralne (finał).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Olimpiada Historyczna